est la formule brute de plusieurs isomères.

 
 acide 2-chlorobenzoïque, numéro CAS 
 acide 3-chlorobenzoïque, numéro CAS 
 acide 4-chlorobenzoïque, numéro CAS 

 Aldéhyde
 2-chloro-3-hydroxybenzaldéhyde, numéro CAS 
 2-chloro-4-hydroxybenzaldéhyde, numéro CAS 
 2-chloro-5-hydroxybenzaldéhyde, numéro CAS 
 2-chloro-6-hydroxybenzaldéhyde, numéro CAS 
 3-chloro-2-hydroxybenzaldéhyde, numéro CAS 
 3-chloro-4-hydroxybenzaldéhyde, numéro CAS 
 3-chloro-5-hydroxybenzaldéhyde, numéro CAS 
 3-chloro-6-hydroxybenzaldéhyde, numéro CAS 
 4-chloro-2-hydroxybenzaldéhyde, numéro CAS 
 4-chloro-3-hydroxybenzaldéhyde, numéro CAS 
 5-chloro-2-hydroxybenzaldéhyde, numéro CAS 
 5-chloro-3-hydroxybenzaldéhyde, numéro CAS 

 Chlorure de benzoyle
 chlorure de 2-hydroxybenzoyle, numéro CAS 
 chlorure de 3-hydroxybenzoyle, numéro CAS 
 chlorure de 4-hydroxybenzoyle, numéro CAS 

 Benzoquinone
 2-chloro-5-méthyl-1,4-benzoquinone, numéro CAS 
 2-chloro-6-méthyl-1,4-benzoquinone, numéro CAS 
 2-chloro-3-méthyl-1,4-benzoquinone, numéro CAS 
 3-chloro-5-méthyl-1,2-benzoquinone, numéro CAS